próbka chemiczna
 próbka statystyczna
 próbka toroidalna